Die Athens Ladies Open 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Athen. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 10. bis 16. September 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Athen